Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Harold Solomon 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Jimmy Connors (Campione)
 Stan Smith (primo turno)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Marty Riessen (primo turno)
 Andrew Pattison (quarti di finale)
 Harold Solomon (semifinali)
 Harold Solomon (finale)
 Eddie Dibbs (primo turno)

 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 John Alexander (terzo turno)
 Jaime Fillol (terzo turno)
 Andrew Pattison (semifinali)
 Onny Parun (primo turno)
 Ross Case (terzo turno)
 Jeff Borowiak (terzo turno)
 Roy Emerson (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1974